Остров Шпанберга:
 Одно из названий острова Шикотан.
 Остров Шпанберга — остров в составе архипелага Норденшельда в Карском море.